

Cinema 
Il presagio (The Omen), film del 1976 diretto da Richard Donner
Omen - Il presagio (The Omen), film del 2006 diretto da John Moore

Letteratura 
 The Omen – romanzo di John Galt del 1825
 Il presagio (The Omen) – romanzo di David Seltzer del 1975

Musica 
 The Omen – traccia dell'album Invictus (Iconoclast III) degli Heaven Shall Burn del 2010

Televisione 
 The Omen – film per la televisione del 1995 diretto da Jack Sholder

Pagine correlate 
 Omen